{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (85401) Yamatenclub || 1996 TW14 || 9 oktober 1996 || Nanyo || T. Okuni
|-
| (85402) - || 1996 TO15 || 4 oktober 1996 || Kleť || Kleť
|-
| (85403) - || 1996 TY27 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85404) - || 1996 TD33 || 10 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85405) - || 1996 TO39 || 8 oktober 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85406) - || 1996 TL45 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85407) - || 1996 TY45 || 7 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85408) - || 1996 TB55 || 3 oktober 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85409) - || 1996 UO2 || 17 oktober 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85410) - || 1996 UJ4 || 29 oktober 1996 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85411) Paulflora || 1996 VA1 || 3 november 1996 || Linz || Linz
|-
| (85412) - || 1996 VS10 || 4 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85413) - || 1996 VK11 || 4 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85414) - || 1996 VN17 || 6 november 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85415) - || 1996 VE38 || 3 november 1996 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (85416) - || 1996 XN2 || 4 december 1996 || Kleť || Kleť
|-
| (85417) - || 1996 XQ3 || 1 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85418) - || 1996 XQ14 || 9 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85419) - || 1996 XX16 || 4 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85420) - || 1996 XB17 || 4 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85421) - || 1996 XL30 || 15 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85422) Maedanaoe || 1996 XV30 || 13 december 1996 || Saji || Saji
|-
| (85423) - || 1996 XX36 || 14 december 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85424) - || 1997 AA3 || 4 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85425) - || 1997 AM3 || 3 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85426) - || 1997 AK12 || 10 januari 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (85427) - || 1997 AE13 || 11 januari 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (85428) - || 1997 AN16 || 14 januari 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (85429) - || 1997 AJ18 || 15 januari 1997 || Kleť || Kleť
|-
| (85430) - || 1997 BW5 || 31 januari 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (85431) - || 1997 BE6 || 31 januari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85432) - || 1997 CK19 || 4 februari 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85433) - || 1997 CJ22 || 13 februari 1997 || Sormano || M. Cavagna, A. Testa
|-
| (85434) - || 1997 CR24 || 9 februari 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85435) - || 1997 EU3 || 2 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85436) - || 1997 EU16 || 5 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85437) - || 1997 EX31 || 11 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85438) - || 1997 EH37 || 5 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85439) - || 1997 EP40 || 13 maart 1997 || San Marcello || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (85440) - || 1997 EB47 || 12 maart 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85441) - || 1997 FX2 || 31 maart 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85442) - || 1997 GW1 || 7 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85443) - || 1997 GZ4 || 7 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85444) - || 1997 GL6 || 2 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85445) - || 1997 GV7 || 2 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85446) - || 1997 GK9 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85447) - || 1997 GQ11 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85448) - || 1997 GR11 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85449) - || 1997 GA17 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85450) - || 1997 GB18 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85451) - || 1997 GC18 || 3 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85452) - || 1997 GA23 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85453) - || 1997 GF31 || 12 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85454) - || 1997 GH35 || 6 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85455) - || 1997 HJ || 28 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85456) - || 1997 HW || 28 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85457) - || 1997 HQ3 || 29 april 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85458) - || 1997 HD8 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85459) - || 1997 HZ10 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85460) - || 1997 HG12 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85461) - || 1997 HP12 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85462) - || 1997 HL13 || 30 april 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85463) - || 1997 JR1 || 1 maart 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (85464) - || 1997 JH3 || 3 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85465) - || 1997 JE14 || 11 maart 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85466) Krastins || 1997 JK15 || 3 maart 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85467) - || 1997 KK3 || 31 maart 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85468) - || 1997 LP1 || 1 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85469) - || 1997 LJ2 || 5 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85470) - || 1997 LN2 || 5 juni 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85471) Maryam || 1997 LD4 || 4 juni 1997 || Needville || Needville
|-
| (85472) Xizezong || 1997 LF4 || 9 juni 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85473) - || 1997 LV5 || 12 juni 1997 || Cloudcroft || W. Offutt
|-
| (85474) - || 1997 LN15 || 8 juni 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85475) - || 1997 LH17 || 8 juni 1997 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (85476) - || 1997 MY || 26 juni 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85477) - || 1997 MQ2 || 28 juni 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85478) - || 1997 MK5 || 29 juni 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| (85479) - || 1997 NF3 || 9 juli 1997 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| (85480) - || 1997 NB8 || 9 juli 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85481) - || 1997 OG1 || 27 juli 1997 || Woomera || F. B. Zoltowski
|-
| (85482) - || 1997 PL2 || 7 augustus 1997 || Rand || G. R. Viscome
|-
| (85483) - || 1997 QG2 || 30 augustus 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (85484) - || 1997 QV2 || 30 augustus 1997 || Ondřejov || P. Pravec, D. Tuma
|-
| (85485) - || 1997 RJ2 || 4 september 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (85486) - || 1997 RG13 || 6 september 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (85487) - || 1997 SC1 || 19 september 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85488) - || 1997 SH2 || 23 september 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (85489) - || 1997 SV2 || 19 september 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (85490) - || 1997 SE5 || 28 september 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| (85491) - || 1997 SL11 || 27 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85492) - || 1997 SE19 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85493) - || 1997 SF19 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85494) - || 1997 TS || 4 oktober 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| (85495) - || 1997 TT5 || 2 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (85496) - || 1997 TO6 || 2 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| (85497) - || 1997 TP11 || 7 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85498) - || 1997 TQ12 || 2 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85499) - || 1997 TH13 || 3 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (85500) - || 1997 TP13 || 3 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten